L'Alaghi est une créature imaginaire tirée des Royaumes oubliés, décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Description
L'alaghi est un grand humanoïde poilu, mesurant plus de 2 mètres de haut. Il est couvert d'une épaisse fourrure brune.

Société
Les alaghi sont des créatures d'alignement Neutre qui vivent recluses dans les forêts ou dans les montagnes.
On peut trouver des groupements, et on remarque alors que les alaghi vivant ensemble ont des tendances d'alignement Mauvais.

Peu intelligent, l'alaghi sait néanmoins construire des objets à base de bois, comme des toitures ou des lances.

Créature de Donjons et Dragons
Créature des Royaumes oubliés